Атіра (богиня) — богиня Землі та вечірньої зорі індіанського народу Пауні.
 163693 Атіра — астероїд